Die Abkürzung APF steht für:
 Automated Planet Finder
 Abteilung Presse und Funkspruch
 Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf)
 Alaska Permanent Fund
 Aktuell Presse Fernsehen
 Allaire Project File (Dateiendung: .apf)
 Alliance For Peace And Freedom, zu Deutsch: Allianz für Frieden und Freiheit
 Amapola Flyg, eine schwedische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Animal Protein Factor
 Asia Pacific Forum, Menschenrechtsorganisation für den asiatischen Raum mit Sitz in Sydney, Australien
 Asociación Paraguaya de Fútbol
 Assemblée parlementaire de la francophonie, internationale Vereinigung von Parlamenten frankophoner Länder
 Association des paralysés de France 
 Naples Municipal Airport (IATA-Code: APF des Flughafens in FL, USA)

APF